WLM, afkorting van Windows Live Messenger
 WLM, afkorting van Wiki Loves Monuments